O Torneio de Candidatos de 2011 foi a etapa final do ciclo de 2008- 2012 para escolha do desafiante ao título do Campeonato Mundial de Xadrez. O torneio foi disputado no ano de 2011 na cidade de Kazan com o formato de Sistema eliminatório com oito participantes. Boris Gelfand venceu a competição e se habilitou a desafiar o então campeão mundial Viswanathan Anand em 2012.

Torneios de Candidatos
Desporto na Rússia em 2011
2011 no xadrez